Верете́нников — русская фамилия.

Известные носители 
 Веретенников, Александр Порфирьевич (1870—1936) — чиновник Министерства иностранных дел, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
 
 Веретенников, Василий Иванович (1880—1942) — историк, архивист.
 
 Веретенников, Геннадий Анатольевич (род. 2 января 1934 года) — начальник «СоюзАтомЭнерго», руководитель работ по ликвидации аварии на ЧАЭС.
 
 Веретенников, Леонид Порфирьевич (1915—1984) — советский учёный в области корабельной электроэнергетики.
 Веретенников, Николай Владимирович (1911—?) — управляющий отделением совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Веретенников, Олег Александрович (род. 1970) — российский футболист, тренер.